Skoch oder Škoch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Skoch (* 1966), russischer Abgeordneter
 David Škoch (* 1976), russischer Tennisspieler